

Personnalités 

 Alfred Colling (1902-1981), écrivain et journaliste ;
 Ann-Sofi Colling-Saltin (née en 1932), gymnaste artistique suédoise ;
 Daniel Colling (né en 1946), entrepreneur de spectacles et directeur artistique.